Wilde Maus is de naam van een achtbaanmodel bij verschillende fabrikanten:

 Wilde Maus (MACK Rides)
 Wilde Maus Classic, van Maurer AG

Daarnaast was Wilde Maus ook de naam van een of meer individuele achtbanen:
 Wilde Maus (Toverland), een voormalige achtbaan in Attractiepark Toverland